MELANIE CACHO AGUILA, nacida en Tarragona, 21 de Octubre de 1990, mas conocida como Magia Melanie, es una ilusionista española.

Realzó su carrera después de pasar por el programa Got Talent España en 2019.

Bibliografia 
Se inició en la magia en 2008 después de ver un espectáculo de Mag Lari (Secrets), a raíz de aquí, empezó a actuar por fiestas pequeñas y descubrió que era a lo que quería dedicarse. Mientras combinaba sus estudios de Educación Infantil con la magia, empezó a dar clases con Mag Lari, donde se creó su primer espectáculo para teatros "Amazing", tiempo después empezó a presentar sus espectáculos en teatros y fiestas de toda Cataluña. 

Después de varios premios de talentos y magia, uno de ellos otorgado por El Mago Pop, decide presentarse al programa Pura Magia de TVE1 

Siguiendo con su gira por toda España, en 2019 se presenta al programa de televisión Got Talent España, donde reúne mas de 30 millones de reproducciones en sus actuaciones. Una vez emitido el programa, Melanie realza su carrera siendo de las pocas mujeres magas españolas con espectáculos de gran formato en gira.

Espectáculos 

 Abre los ojos 2009
 Imposible 2012
 Amazing 2015
 Enchantée 2018
 Glam 2021

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 Vídeos